Hellcat significa megera in lingua inglese. Compare in diversi contesti:

F6F Hellcat – caccia imbarcato statunitense della seconda guerra mondiale
M18 Hellcat – semovente cacciacarri statunitense della seconda guerra mondiale
Hellcat – supereroina appartenente all'universo della Marvel Comics, vero nome Patsy Walker
Hellcat Records – casa discografica indipendente con sede a Los Angeles, California
The Hellcat, letteralmente La Megera – nomignolo con cui venne soprannominata  Mary Todd Lincoln